Тайфун-1:
 «Тайфун-1» — советский калибровочный космический аппарат серии «Тайфун» разработки КБ «Южное»
 «Тайфун-1» — российский специальный бронированный автомобиль, созданный на базе шасси КамАЗ-4310
 «Тайфун-1» — советская произвольная винтовка разработки «Ижевского машиностроительного завода»